Анатолий Николаевич Алексеев (1865—1922) — русский военный  деятель, генерал-майор  (1917). Герой Первой мировой войны.

Биография 
В 1884 году после окончания Владимирского Киевского кадетского корпуса вступил в службу. В 1886 году после окончания Павловского военного училища по 1-му разряду произведён в хорунжии и выпущен в Донской 14-й казачий полк. В 1889 году произведён в сотники, в 1893 году в подъесаулы.

С 1899 года после окончания Николаевской академии Генерального штаба по I разряду, произведён в есаулы и переименован в капитаны, старший адъютант штаба 5-й кавалерийской дивизии. С 1902 года эскадронный командир Новоархангельского 16-го уланского полка. С 1903 года подполковник, и.д. штаб-офицера для особых поручений при штабе 6-го армейского корпуса.

С 1904 года участник Русско-японской войны, штаб-офицер для поручений при штабе Квантунской области и военно-окружного управления Маньчжурской армии. С 1906 года старший адъютант штаба и штаб-офицер для поручений при штабе Кавказского военного округа.  С 1906 года начальник штаба 20-й пехотной дивизии, в 1907 году произведён в полковники. С 1911 года начальник войскового штаба Забайкальского казачьего войска. 
 
С 1914 года участник Первой мировой войны, командир 17-го Донского казачьего полка. С 1915 года командир 2-й и 3-й Заамурской конной бригады. С 1916 года генерал-майор, начальник штаба, с 1917 года командир  Сибирской казачьей дивизии. С 1917 года генерал-лейтенант, командир 6-го кавалерийского корпуса, начальник штаба 9-й армии.

24 февраля 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

После Октябрьской революции, в составе ВСЮР. С 1919 года начальник штаба и и.д. командующего Северного фронта Войска Донского, начальник штаба 2-й Донской армии. С 1920 года директор Донского кадетского корпуса.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1906)
 Орден Святой Анны 3-й степени (1907)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1910; Мечи — ВП 19.04.1916)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 19.11.1914)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 20.02.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 20.02.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 24.02.1915)
 Высочайшие благоволения (ВП 29.12.1916)

Литература 
 
 
 по военному ведомству//Разведчик   №1257, 02.12.1914 г.
 по военному ведомству//Разведчик  №1273, 31.03.1915 г.
РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 3450 (1908 г.)

Ссылки 
 
 Алексеев Анатолий Николаевич Георгиевские кавалеры Великой войны 1914—1918

Генерал-майоры (Российская империя)
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Выпускники Киевского кадетского корпуса
Выпускники Павловского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Русско-японской войны (Россия)
Казаки в Первой мировой войне
Директора Донского кадетского корпуса